Попу́дренко — зупинний пункт Ніжинського напряму Київської дирекції Південно-Західної залізниці на лінії Ніжин — Київ-Пасажирський. Розташована між станціями Бобровиця (10 км) та Кобижчі (5 км) поблизу села Кобижча.

Платформу було відкрито у 1954 році. Лінію електрифіковано в 1964 році.

Див. також 
 Розклад руху приміських поїздів
 з.п. Попудренко

Джерела 

Зупинні пункти Південно-Західної залізниці
Зупинні пункти Чернігівської області
Транспорт Бобровицького району